Lönesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lönesjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Lönesjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (5,91 ha)
Lönesjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (8,76 ha)

Se även
Lönsjön, sjö i Örkelljunga kommun, 
Lönntjärnen,  (22,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn